Patrick Fabian (1964-) – attore statunitense
 Patrick Fabian (1987-) – calciatore tedesco